

Geografia

Canada 
 Isola di Oak (Oak Island) – isola della Nuova Scozia, Canada

Stati Uniti d'America 
 Oak Island – centro abitato della contea di Chambers, Texas
 Oak Island – centro abitato della contea di Brunswick, Carolina del Nord